Calderhead ist der Familienname folgender Personen:

 Davie Calderhead (1864–1938), schottischer Fußballspieler und -trainer
 William A. Calderhead (1844–1928), US-amerikanischer Politiker